

Runda zasadnicza

I runda

1. kolejka (4-5 września 2010)

2. kolejka (11-12 września 2010)

3. kolejka (18-19 września 2010)

4. kolejka (25-26 września 2010)

5. kolejka (2-3 października 2010)

6. kolejka (9-10 października 2010)

7. kolejka (16-17 października 2010)

8. kolejka (23 października 2010)

9. kolejka (6-7 listopada 2010)

10. kolejka (13-14 listopada 2010)

11. kolejka (20-21 listopada 2010)

II runda

12. kolejka (27 listopada 2010)

13. kolejka (4-5 grudnia 2010)

14. kolejka (11-12 grudnia 2010)

15. kolejka (15 grudnia 2010)

16. kolejka (5-6 lutego 2011)

17. kolejka (12-13 lutego 2011)

18. kolejka (19-20 lutego 2011)

19. kolejka (26-27 lutego 2011)

20. kolejka (5 marca 2011)

21. kolejka (26 marca 2011)

22. kolejka (2 kwietnia 2011)

Play-off

Ćwierćfinał

23. kolejka (9-10 kwietnia 2011)

24. kolejka (16-17 kwietnia 2011)

25. kolejka (20 kwietnia 2011)

Uwagi 
 Wynik trzeciego meczu pomiędzy Stalą Mielec i Warmią Olsztyn, wygranym przez mielczan 28:24,  został anulowany po decyzji Komisji Odwoławczej Związku Piłki Ręcznej, która uznała za zasadny protest olsztyńskiego klubu. Pierwszy złożony przez olsztynian protest został rozpatrzony przez Kolegium Ligi, które uznało, iż sędziowie popełnili błąd, jednak nie zdecydowało się na powtórzenie meczu. Powodem odwołania był błąd sędziów, którzy nie dopatrzyli się nieuprawnionego wejścia zawodnika Stali Mielec na boisko - na niespełna dwie minuty przed końcem spotkania dwóch zawodników z Mielca otrzymało dwuminutowe kary, jednak po wznowieniu gry na parkiecie przebywało 6 graczy gospodarzy. W tym przypadku Stal Mielec powinna zostać ukarana kolejnymi dwiema minutami i do końca meczu występować tylko 4 zawodnikami na boisku, co zdaniem przedstawicieli olsztyńskiego klubu miało kluczowy wpływ na końcowy wynik spotkania.

Półfinał

26. kolejka (29 kwietnia 2011)

27. kolejka (30 kwietnia 2011)

28. kolejka (7 maja 2011)

29. kolejka (8 maja 2011)

30. kolejka (14-15 maja 2011)

Miejsca 5-8

26. kolejka (29-30 kwietnia 2011)

27. kolejka (7-8 maja 2011)

Finał

31. kolejka (21 maja 2011)

32. kolejka (22 maja 2011)

33. kolejka (28 maja 2011)

34. kolejka (29 maja 2011)

35. kolejka (1 czerwca 2011)

Miejsca 3-4

31. kolejka (21 maja 2011)

32. kolejka (22 maja 2011)

33. kolejka (28 maja 2011)

34. kolejka (29 maja 2011)

35. kolejka (1 czerwca 2011)

Miejsca 5-6

28. kolejka (21-22 maja 2011)

29. kolejka (28-29 maja 2011)

Miejsca 7-8

28. kolejka (21-22 maja 2011)

29. kolejka (28-29 maja 2011)

Miejsca 9-12

III runda

23. kolejka (9-10 kwietnia 2011)

24. kolejka (16-17 kwietnia 2011)

25. kolejka (20 kwietnia 2011)

IV runda

26. kolejka (30 kwietnia-1 maja 2011)

27. kolejka (7 maja 2011)

28. kolejka (14 maja 2011)

Przypisy

Bibliografia 
 

Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn (2010/2011)